ZLR steht als Abkürzung  für:
 Linares (Chile), Flughafen in der Región del Maule, laut IATA-Code
 Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, juristische Fachzeitschrift (ab 2004)

ZLR